Volar, zviježđe sjevernog neba
 Praznina Volar, praznina u Volaru
 Volar (rijeka), lijeva pritoka Sane